Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года в II-м дивизионе — планируемое спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоится в апреле 2023 года: в группе А в испанской столице Мадрид с 16 по 22 апреля и в группе В в турецком городе Стамбул с 17 по 23 апреля.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команды, занявшие первое и второе места, получит право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2024 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B второго дивизиона чемпионата мира 2024 года.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в 2024 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу A третьего дивизиона чемпионата мира 2024 года.

Итоги турнира

Группа A

Группа B

Участвующие команды 
В чемпионате должны будут принять участие 12 национальных команд — 5 из Европы, 4 — из Азии, 1 — из Северной Америки и две — из Океании.

Группа А

Группа В

Ссылки 

2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей